Municipio de Browns Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Browns Creek (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Browns Creek (condado de Red Lake, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Red Lake.